Maija ist:
 ein Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Republik Sacha (Jakutien) in Russland, siehe Maija (Ort)
 ein Nebenfluss des Aldan (Namensvariante) in Ostsibirien (Russland), siehe Maja (Aldan)

 ein in Finnland und im Baltikum verbreiteter weiblicher Vorname, eine dort gebräuchliche Form des Namens Maria, siehe Maja (Vorname)